Belle van Zuylenbrug (Amsterdam)
 Belle van Zuylenbrug (Haarlem)